Карлос М. Дуарте (Carlos M. Duarte; род. 27 июля 1960, Лиссабон, Португалия) — биоокеанолог и морской эколог испанского происхождения, водный эколог, специалист по морским травам и биоразнообразию.
Доктор философии (1987), профессор Высшего совета по научным исследованиям Испании и (с 2015) Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии (KAUST).
Член Европейской академии (2005).
Входит в число наиболее цитируемых учёных по Clarivate (2005, 2014-5, 2017, 2019).

Биография 
Окончил Мадридский автономный университет (бакалавр биологии, 1982). В 1987 году получил степень доктора философии по лимнологии в Университете Макгилла. Ученик . С 1987 г. фелло-постдок, с 1989 г. научный сотрудник, с 1999 г. исследовательский профессор Высшего совета по научным исследованиям Испании. В 2011—2015 гг. именной профессор (Winthrop Professor) и директор Института океанов Университета Западной Австралии.
В 2012—2015 гг. адъюнкт-профессор Университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии и в 2014—2017 гг. — норвежского Университета Тромсё. С 2015 года профессор KAUST, также занимает там именную исследовательскую кафедру (Tarek Ahmed Juffali Chair) экологии Красного моря, в 2016—2018 гг. директор в этом университете исследовательского центра Красного моря.
Фелло  (2016, её президент в 2007—2010 годах, единственный неамериканец на этом посту за её более чем 80-летнюю историю) и European Academy of Science (2018). С 2009 года член научного совета ERC (по 2013). Шеф-редактор Frontiers in Marine Science, экс-шеф-редактор Estuaries and Coasts, ассоциированный редактор ряда других журналов.

Проводил свои исследования преимущественно в Испании и Австралии, из последней перебрался в KAUST. Организатор и руководитель . Разработчик понятия  (ввел его в 2005 году).
Возглавлял первую испанскую экспедицию в Северный Ледовитый океан.

Гражданин Испании, женат, есть дочь.

Автор более 700 научных работ, цитировавшихся 42 тыс. раз (по состоянию на 2018 год). Автор четырёх книг. Публиковался в Nature, Nature Geoscience.

Награды и отличия 
  (2001)
  (2007)
  (2009)
 Prix d’Excellence, высшее отличие  (2011)
  (2016)
 Carlo Heip International Award (2018, первый удостоенный)
 Blaise Pascal Medal, European Academy of Sciences (2018)
  (2019)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2019)

Почётный доктор канадского Университета Квебека в Монреале (2010) и нидерландского Утрехтского университета (2012).

Примечания

Ссылки 
 https://www.kaust.edu.sa/en/study/faculty/carlos-duarte
 https://cb.kaust.edu.sa/Pages/DuarteCarlos.aspx
 https://research-repository.uwa.edu.au/en/persons/carlos-duarte-quesada

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Экологи по алфавиту
Экологи Испании
Биоокеанологи
Морские экологи
Водные экологи
Специалисты по биоразнообразию
Члены Европейской академии
Доктора философии
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники факультета наук Университета Макгилла